Biografies:
 Alfred Picó Sentelles (Barcelona, 1960), escriptor
 Hernan Picó i Ribera (1911-1994), pintor, dibuixant i cartellista català 
 Lliris Picó i Carbonell (Ibi, 1972), escriptora valenciana en llengua catalana
 Maria Josep Picó (Sagunt, Camp de Morvedre, 1973), periodista valenciana 
 Ramon Picó i Campamar (Pollença, 1848 - Barcelona, 1916), escriptor mallorquí 
 Sol Picó (Alcoi, 1967), ballarina i coreògrafa de dansa contemporània valenciana
 Alfred Rodríguez Picó (Barcelona, 1958), meteoròleg conegut sobretot per la seva faceta com a presentador en programes de televisió i ràdio
 Jesús Rodríguez Picó (Barcelona, 1953), clarinetista, compositor i pedagog català 
 Josep Maria López-Picó (Barcelona 1886 - 1959), poeta i editor català
 Toponímia:
 Picó Bernat, muntanya al municipi de Sant Esteve de la Sarga al vessant nord del Montsec d'Ares
 Picó de Campo, muntanya al municipi de Sant Esteve de la Sarga 
 Picó de Coscolla, formació rocosa al municipi de Castell de Mur 
 Picó de l'Hedra, muntanya al municipi d'Àger, a la comarca de la Noguera